Бечири — фамилия:

 Бечири, Ардженд (род. 1975) — македонский футболист.
 Бечири, Элвин (род. 1980) — албанский футболист.
 Бечири, Илирьян (род. 1968) — македонский государственный деятель, министр культуры Македонии (2006—2007).

См. также 
 Бекири
 Бекиров